Jake LaMotta (1921-2017), est un boxeur américain.
 John LaMotta (1939-), est un acteur américain.
Patronyme italien